Název Všestary nese více obcí: 
 Všestary (okres Hradec Králové) – obec v okrese Hradec Králové
 Všestary (okres Praha-východ) – obec v okrese Praha-východ

Externí odkazy